Котень () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Бухоч.
 Котень () — село в Румунії, у повіті Джурджу. Входить до складу комуни Булбуката.
 Котень () — село в Румунії, у повіті Олт. Входить до складу комуни Обиршія.